Дьюи Бернард Ларсон (; 1 ноября 1898 — 25 мая 1990) — американский инженер, физик.

Информация 
Создатель Системы Теории Обратной Взаимообусловленности (СТОВ), всеобъемлющей теоретической базы, способной объяснить все физические явления от субатомных частиц до скоплений галактик.
Согласно Ларсону, Вселенная – не просто пространственно-временная структура вещества, но Движение, где пространство и время — лишь два взаимообусловленных и не существующих друг без друга аспекта движения.
Работы Ларсона по теоретической физике включают такие тексты как: "Структура физической вселенной" (1959), "Дело против Ядерного Атома" (1963), "Перед Ньютоном" (1964), "Новый взгляд на пространство и время" (1965), "Квазары и пульсары" (1971), "Ничего, кроме Движения" (1979), "Забытые факты науки" (1982), "Вселенная движения" (1984), "Основные свойства материи" (1988).

На русском языке не издавался. В электронном варианте доступны следующие книги:
 Структура физической вселенной (том 1)
 Структура физической вселенной (том 2)
 Структура физической вселенной (том 3)
 Факты, которыми пренебрегла наука

Ссылки 
 Dewey Bernard Larson
 Аннотация к работе Дьюи Б.Ларсона
 О Дьюи Б.Ларсоне
 Структура физической вселенной (том 1) - онлайн
 Структура физической вселенной (том 2) - онлайн
 Структура физической вселенной (том 3) - онлайн
 Факты, которыми пренебрегла наука  - онлайн
 Квазары и Пульсары  - онлайн
 За пределами Пространства и Времени  - онлайн
 Новый взгляд на Пространство и Время  - онлайн

Физики США
Родившиеся в 1898 году
Родившиеся 1 ноября
Умершие в 1990 году
Умершие 25 мая